Abarca de Campos, municipi a la província de Palència, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Biografies:
 Agustín Abarca (Talca, 1882 - Santiago de Xile, 1953), pintor xilè
 Ana Francisca Abarca de Bolea (Siétamo, 1602-Casbas, 1685), poetessa i escriptora aragonesa
 Joaquín Abarca
 Melchor de Abarca (~1680 - Girona, 1760), Baró d'Abarca, militar partidari de Felip V durant la Guerra de Successió Espanyola 
 Pedro Abarca (Jaca, Aragó, 1619 — València, 1693), historiador i teòleg aragonès
 Pedro Pablo Abarca de Bolea-Ximénez de Urrea y Ponts de Mendoza (Siétamo, 1719 – Épila, 1798),noble i estadista aragonès, home d'Estat durant els regnats dels reis Felip V, Ferran VI, Carles III i Carles IV